Иван Загряжский:
 Загряжский, Иван Александрович (1749—1807) — русский военачальник, генерал-поручик, дед Натальи Гончаровой.
 Загряжский, Иван Афанасьевич (ум. 1642) — русский воевода, дворянин московский, окольничий.
 Загряжский, Иван Иевлевич (ум. 1662) — русский воевода, дворянин московский (1628—1662 гг.).